Зыкова Гора — название населённых пунктов в России:

 Зыкова Гора — деревня в Вилегодском районе Архангельской области.
 Зыкова Гора — деревня в Котласском районе Архангельской области.